Людми́ла () — женское имя славянского происхождения.

Имя Людмила появилось в России в эпоху романтизма благодаря литературным произведениям (см. ниже), но максимума своей популярности оно достигло в середине XX века. По данным 1988 года имя Людмила стабильно входит в число наиболее употребительных в России женских имён. Пик его использования приходится на сталинский период (1938—1953 года) — 84/79 на каждую тысячу называемых женщин (опережает , Тамару, Татьяну и уступает в популярности лишь Валентине и Галине).

Именины  
 Православные (даты именин даны по григорианскому календарю): 28 сентября, 29 сентября
 Католические: 16 сентября

 Святые 
 Людмила (Петрова) (1879—1937), мученица, память 28 сентября
 Людмила Чешская, княгиня, мученица, память 29 сентября

 Народные приметы 
На Людмилин день (29 сентября) гуси в отлёт летят — зимушку на хвосте тащат

В искусстве 
В литературе это имя использовал Василий Жуковский, назвав свой перевод баллады Готфрида Бюргера «Ленора» «Людмилой» (1808). Также это имя носит героиня сказочной поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав её всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна,
Немножко ветрена… так что же?
Ещё милее тем она.
Всечасно прелестию новой
Умеет нас она пленить;
Скажите: можно ли сравнить
Её с Дельфирою суровой?
Одной — судьба послала дар
Обворожать сердца и взоры;
Её улыбка, разговоры
Во мне любви рождают жар.
А та — под юбкою гусар…

Примечания

Литература 
 Суслова А. В., Суперанская А. В. О русских именах. Л., 1991. С. 84

Русские женские имена
Имена славянского происхождения